Il doppio del torneo di tennis San Antonio Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Goldstein e Jeff Morrison che hanno battuto in finale Tomáš Cakl e Louis Vosloo 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Paul Goldstein /  Jeff Morrison (Campioni)
 Tripp Phillips /  Ryan Sachire (quarti di finale)

 Alejandro Hernández /  Alexandre Simoni (semifinali)
 Anthony Ross /  Dušan Vemić (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 2003